Бонневи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бонневи, Кристине (1872—1948) — норвежский ученый-биолог.
 Бонневи, Мария (род. 1973) — шведско-норвежская актриса театра и кино.